Боровница може бити:

 Боровница, жбунаста биљка из породице вресова

или

 Боровница (Словенија), насељено место у истоименој општини у Словенији.
 Боровница (Завидовићи), насељено месо у Општини Завидовићи у ФБиХ, БиХ.
 Боровница (Прозор-Рама), насељено место у Општини Прозор-Рама у ФБиХ, БиХ.
 Општина Боровница, општина у Словенији.
 Боровница (стрип)
 Боровница (песма)